Де Гендт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Де Гендт, Айме (род. 1994) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Де Гендт, Томас (род. 1986) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Де Гендт, Франки (род. 1952) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.